Mit dem Wort Drumont wird bezeichnet:

 Édouard Drumont (1844–1917), französischer Journalist, Hauptvertreter des Antisemitismus in Frankreich
 der Drumont (Vogesen), ein Berg in den Vogesen

Siehe auch:
 Drummond